Calum Chambers, né le  à Petersfield, est un footballeur international anglais qui évolue au poste de défenseur à l'Aston Villa FC.

Biographie

Southampton 
Formé au Southampton FC, il fait ses débuts professionnels le  lors d'un match de League Cup face à Stevenage (victoire 1-4).

Le , il joue son premier match de Premier League contre West Bromwich Albion (1-0 pour les Saints).

Arsenal FC 
Le , Chambers s'engage avec Arsenal. Il fait ses débuts avec les Gunners contre Benfica lors de l'Emirates Cup le  alors que son équipe s'impose 5 buts à 1. Il remporte son premier trophée une semaine plus tard lors de son premier match officiel avec Arsenal, en Community Shield face à Manchester City (3-0 pour les Gunners).

Prêt à Middlesbrough 
Le , Chambers est prêté pour une saison à Middlesbrough où il inscrit un but en vingt-six rencontres avant de réintégrer l'effectif d'Arsenal.

Prêt à Fulham 
Le , il est prêté pour une saison au Fulham FC, promu en Premier League. Il inscrit deux buts en trente-trois matchs toutes compétitions confondues avec les Cottagers avant de réintégrer l'effectif d'Arsenal à l'issue de la saison.

Aston Villa 
Le 27 janvier 2022, il signe un contrat de trois ans et demi, soit jusqu'en 2025.

Statistiques

Palmarès

En club 
  Arsenal FC
Vainqueur Community Shield en 2014 
Vice-champion d'Angleterre en 2016
Finaliste Coupe de la Ligue anglaise en 2018.

En sélection 
Chambers est vainqueur du Tournoi de Toulon en 2016 avec l'équipe d'Angleterre espoirs.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international anglais
Joueur du Southampton FC
Joueur de l'Arsenal FC
Joueur du Middlesbrough FC
Joueur du Fulham FC
Joueur de l'Aston Villa FC
Naissance en janvier 1995
Naissance dans le Hampshire